Soria (grad), u Španjolskoj
 Soria (narod), u Indiji